Стефанов (Стефанова) — болгарське прізвище, що походить від імені Стефан. Відомі носії:
 Димитар Стефанов — болгарський політик і військовий діяч.
 Стефанов Олег Дмитрович —  український актор, педагог, Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2006).
 Стефанов Олександр Вікторович — вчений у галузі фармакології, академік Академії медичних наук України, лауреат Державної премії України.
 Стефанов Олександр Іванович — російський військовик, підполковник ПДВ РФ. Герой Росії. Ліквідований під час вторгнення до України. 

 Антоанета Стефанова — болгарська шахістка.
 Стефанова Галина Анатоліївна — радянська і українська актриса театру і кіно.

Див. також 
 Стефанів
болгарські прізвища